Mehrotra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brahma Swarup Mehrotra
 Bishan N. Mehrotra